Alanus van Rijsel of Alanus ab Insulis, een godgeleerde uit de 12e eeuw
 Alanus van Auxerre of Alanus Flandrensis, bisschop van Auxerre